Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Yannick Noah che hanno battuto in finale Kelly Jones e David Pate 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (campioni)
 Kelly Jones /  David Pate (finale)

 Peter Lundgren /  Joakim Nyström (semifinali)
 Michael Mortensen /  Todd Nelson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1987